

Pessoas
Kaycee Stroh - uma atriz norte-americana

Localidades

Kaycee (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos